W Rumunii
 Colonești – gmina w okręgu Aluta
 Colonești – gmina w okręgu Bacău
 Colonești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Colonești
 Colonești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Colonești